TTL steht als Abkürzung für:
 Transistor-Transistor-Logik, eine Familie elektronischer Komponenten
 Time to Live, ein Header-Feld des Internet-Protokolls
 Through the Lens, eine Methode der Belichtungsmessung
 TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG eine Münchener Beteiligungsgesellschaft (ehemals Thurn und Taxis Leasing)

.ttl steht für:
 Dateiendung für Terse RDF Triple Language (RDF Turtle), siehe Turtle (Syntax)

TTL